Титулярная диакония Сант-Адриано-аль-Форо () — упразднённая древняя титулярная церковь. Титулярная диакония была воздвигнута Папой Григорием III около 734 года, в VIII районе Рима (Августеа) и утверждена Папой Адрианом I около 775 года. Согласно «Liber Pontificalis», церковь Сант-Адриано-аль-Форо была построена Папой Гонорием I на месте древней Курии Гостилии около 630 года. Папа Сергий I назначил её отправной точкой для литаний во время некоторых религиозных праздников. Из-за разрушения древней церкви для восстановления сенатской курии титулярная диакония была упрзднена апостольской конституцией «Sancti Hadriani Ecclesia» от 25 января 1946 года Папой Пием XII и переведена в церковь Сан-Паоло-алла-Регола. Титулярная диакония принадлежит базилике Сант-Адриано-аль-Форо, расположенной в районе Рима Кампителли, внутри Римского форума.

Список кардиналов-дьяконов и кардиналов-священников титулярной диаконии Сант-Адриано-аль-Форо 
...
 Гульельмо Пьетро ле Клерк — (1062 — 1072);
 Паоло Боскетти (или Боскеттус) — (1072 — 1073);
 Берардо — (1075 — ?);
 Джованни — (1090 — ?); 
 Берардо деи Марси — (1099 — около 1100, назначен кардиналом-священником Сан-Кризогоно);
 Пьетро, O.S.B.Cas. — (около 1100 — 1122);
 Маттео — (1122 — около 1126);
 Пьетро Оттавио — (1127 — 1130);
 Гвидо — (1130 — 1138);
 Убальдо (?) — (1138 — 1141 или 1144?);
 Гильберто — (1141 — 1143);
 Джованни Папарони — (1143 — 1151);
 Альберто ди Морра — (1155 — 1158, назначен кардиналом-священником Сан-Лоренцо-ин-Лучина);
 Чинцио Папарески — (1158 — 1178);
 Ренье Ле Гранд — (1178 — 1182);
 Герардо Аллючиньоли — (1182 — 1204, до смерти);
 Анджело — (1212 — 1214, до смерти);
 Стефано де Нормандис деи Конти — (1216 — 1228, назначен кардиналом-священником Санта-Мария-ин-Трастевере);
 Гоффредо да Трани — (28 мая 1244 — около 1245, до смерти);
 Оттобоне Фиески — (декабрь 1251 — 11 июля 1276, избран Папой Адрианом V);
 Наполеоне Орсини — (с мая 1288 — 23 марта 1342, до смерти);
 Ринальдо Орсини — (17 декабря 1350 — 6 июня 1374, до смерти);
 Джентиле ди Сангро — (18 сентября 1378 — около 1385, до смерти);
 Людовико Фиески — (около 1385 — 3 апреля 1423, до смерти);
 Бонифачо Амманати — (21 декабря 1397 — 19 июля 1399, до смерти);
 Гуго де Лузиньян — (24 мая 1426 — 14 марта 1431, назначен кардиналом-священником Сан-Клементе);
 вакантно (1431—1473);
 Стефано Нардини — (7 мая 1473 — 12 ноября 1476, назначен кардиналом-священником Санта-Мария-ин-Трастевере);
 Джованни Арагонский — (10 декабря 1477 — 10 сентября 1483, назначен кардиналом-священником Санта-Сабина);
 вакантно (1483—1485);
 Джованни Конти — (1485 — 1489, in commenda)
 Пьер д’Обюссон, O.S.Io.Hieros. — (9 марта 1489 — 3 июля 1503, до смерти);
 Франсуа-Гийом де Кастельно де Клермон-Людев — (6 декабря 1503 — 2 мая 1509, назначен кардиналом-священником Санто-Стефано-аль-Монте-Челио);
 Бандинелло Саули — (17 марта — 24 октября 1511, назначен кардиналом-священником Санта-Сабина);
 Агостино Тривульцио — (6 июля 1517 — 30 марта 1548, до смерти);
 Жан дю Белле — титулярная диакония pro illa vice (9 апреля 1548 — 25 февраля 1549, назначен кардиналом-священником Сан-Кризогоно);
 Оде де Колиньи де Шатильон — (25 февраля 1549 — 31 марта 1563, лишён всех титулов и бенефиций, отлучён от Церкви);
 Иннико д’Авалос д’Арагона, O.S. Iacobis — (30 июля 1563 — 3 марта 1567, назначен кардиналом-священником Сан-Лоренцо-ин-Лучина);
 Фульвио Джулио делла Корнья, O.S.Io.Hieros. — (3 марта 1567 — 5 мая 1574, назначен кардиналом-епископом Альбано);
 Просперо Сантакроче — (5 мая 1574 — 4 марта 1583, назначен кардиналом-священником Сан-Клементе);
 Андраш Батори — (23 июля 1584 — 7 января 1587, назначен кардиналом-священником Сант-Анджело-ин-Пескерия);
 Джироламо Маттеи — (14 января — 20 апреля 1587, назначен кардиналом-дьяконом Сант-Агата-алла-Субурра);
 Агостино Кузани — (9 января 1589 — 14 января 1591, назначен кардиналом-священником Сан-Лоренцо-ин-Панисперна);
 Одоардо Фарнезе — (20 ноября 1591 — 12 июня 1595, назначен кардиналом-дьяконом Санти-Козма-э-Дамиано);
 Франческо Мантика — (21 июня 1596 — 24 января 1597, назначен кардиналом-священником Сан-Томмазо-ин-Парионе);
 Джованни Баттиста Дэти — (17 марта — 15 декабря 1599, назначен кардиналом-дьяконом Санта-Мария-ин-Козмедин);
 Алессандро д’Эсте — (17 апреля — 15 ноября 1600, назначен кардиналом-дьяконом Санта-Мария-Нуова);
 вакантно (1600—1605);
 Джованни Дориа — (5 декабря 1605 — 2 октября 1623, назначен кардиналом-священником Сан-Пьетро-ин-Монторио);
 Луи де Ногаре де Ла Валетт — (20 ноября 1623 — 27 сентября 1639, до смерти);
 вакантно (1639—1644);
 Ашиль д’Эстамп де Валансэ, OSIo.Hieros. — (2 мая 1644 — 27 июня 1646, до смерти);
 Франческо Майдалькини — (16 декабря 1647 — 5 мая 1653, назначен кардиналом-священником Сан-Панкрацио-фуори-ле-Мура);
 Дечио Аццолино младший — (23 марта 1654 — 12 марта 1668, назначен кардиналом-дьяконом Сант-Эустакьо);
 Карло Черри — (19 мая 1670 — 14 мая 1690, до смерти);
 Джанфранческо Альбани — (22 мая 1690 — 30 марта 1700, назначен кардиналом-священником Сан-Сильвестро-ин-Капите); 
 вакантно (1700—1706);
 Пьетро Приули — (25 июня 1706 — 6 мая 1720, назначен кардиналом-священником Сан-Марко);
 Алессандро Альбани, O.S.Io.Hieros. — (24 сентября 1721 — 23 сентября 1722, назначен кардиналом-дьяконом Санта-Мария-ин-Козмедин);
 Джулио Альберони — (12 июня 1724 — 20 сентября 1728, назначен кардиналом-священником Сан-Кризогоно);
 Нери Мария Корсини — (8 января 1731 — 6 мая 1737, назначен кардиналом-дьяконом Сант-Эустакьо);
 Марчеллино Корио — (30 сентября 1739 — 20 февраля 1742, до смерти);
 Джироламо Барди — (23 сентября 1743 — 28 мая 1753, назначен кардиналом-священником Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири);
 Джованни Франческо Банкьери — (10 декабря 1753 — 18 октября 1763, до смерти);
 Энеа Сильвио Пикколомини — (1 декабря 1766 — 18 ноября 1768, до смерти);
 вакантно (1768—1785);
 Карло Ливидзани Форни — (11 апреля 1785 — 21 февраля 1794, назначен кардиналом-священником Сан-Сильвестро-ин-Капите); 
 вакантно (1795—1803);)
 Луиджи Гаццоли — (11 июля 1803 — 23 июня 1809, до смерти);
 вакантно (1809—1817);
 Лоренцо Просперо Боттини — (1 октября 1817 — 11 августа 1818, до смерти);
 Чезаре Гуэррьери Гонзага — (27 сентября 1819 — 5 февраля 1832, до смерти);
 вакантно (1832—1838);
 Джузеппе Уголини — (13 сентября 1838 — 17 декабря 1855, назначен кардиналом-дьяконом Санта-Мария-ин-Козмедин);
 вакантно (1855—1886);
 Камилло Маццелла, S.J. — (7 июня 1886 — 22 июня 1896, назначен кардиналом-священником Санта-Мария-ин-Траспонтина)
 Хосе де Каласанс Вивес-и-Туто, O.F.M.Cap. — (22 июня 1899 — 7 сентября 1913, до смерти);
 вакантно (1913—1923);
 Эваристо Лучиди — (20 декабря 1923 — 31 марта 1929, до смерти);
 вакантно (1929—1946).

Диакония упразднена в 1946 году Папой Пием XII.

Ссылки 
 Титулярная церковь Сант-Адриано-аль-Форо на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сант-Адриано-аль-Форо www.gcatholic.org.

Примечания 

Адриан Никомедийский